Polstergraben ist ein Gewässername:
 Polstergraben (Gaißach), linker Zufluss der Gaißach (zur Großen Gaißach) bei Marienstein, Gemeinde Waakirchen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Polstergraben (Ilz), rechtes Bachtal zur Ilz (zur Feistritz) bei Prebensdorf, Gemeinde Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark
 Polstergraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg